Loureedia phoenixi  — вид мелких пауков рода Loureedia из семейства Eresidae. Иран. Назван в честь американского актёра Хоакина Феникса.

Описание 
Мелкие яркоокрашенные пауки. Длина самцов около 8 мм; длина карапакса 5,25 мм (ширина 4,0 мм).
Хелицеры крупные. Ноги толстые.
Карапакс, стернум, лабиум, хелицеры и максиллы темно-коричневые с  оттенками красного. 
Карапакс в основном покрыт длинными черными щетинки и рассеянными короткими белыми щетинками, с локализованными пятнами коротких красных щетинок в основном на грудной половине или в центре головной части. Ноги покрыты тонкими черными волосками, с отчетливыми участками белых волосков на стыках всех сегментов, которые редко соединяются друг с другом, образуя отчетливые белые кольца. Брюшко с компактной продольной срединной красной полосой с боковыми выступами с компактными белыми пятнами на
их выступах. Активны в октябре и ноябре.

Систематика 
Вид Loureedia phoenixi был впервые описан в 2020 году арахнологом Alireza Zamani (Zoological Museum, University of Turku, Турку, Финляндия) и Юрием Марусиком (Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, Россия). Включён в состав рода , в котором ранее было известно только 3 вида:  из Алжира, Туниса, Ливии, Египта и Израиля,  из Испании и  из Алжира и Марокко. От них он отличается строением пальп самца и его пролатеральной и ретролатеральной ветвей кондуктора. Новая находка расширяет ареал рода на более чем 1500 км на восток и выходит далеко за пределы  Средиезмноморского региона обитания других видов.

Этимология 
Видовое название L. phoenixi дано по имени американского актёра Хоакина Феникса (Joaquin Phoenix), вегана и зоозащитника, активиста борьбы за права животных и в связи с пёстрой окраской паука, сходной с ярким образом его героя-злодея из фильма «Джокер» (2019). Когда-то и сам род Loureedia был назван честь в американского музыканта Лу Рида.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Eresidae.
 The world spider catalog. wsc.nmbe.ch
 The Checklist of the Spiders of Iran (Arachnida: Araneae). spiders.ir
Eresidae
Животные, описанные в 2020 году
Паукообразные Азии
Эндемики Ирана
Таксоны животных, названные в честь людей